Die Wasserball-Weltmeisterschaft 1973 war die erste Ausgabe des Wasserballturniers bei den Wasserball-Weltmeisterschaften, das vom Weltverband der Wassersportarten, der FINA, organisiert wurde. Das Turnier fand vom 1. bis 9. September 1973 statt und wurde in die Eröffnungsweltmeisterschaften im Wassersport 1973 in Belgrad, Jugoslawien, aufgenommen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Medaillenränge

Mannschaftsaufstellungen

Balazs Balla, András Bodnár, Gábor Csapó, Tibor Cservenyák, Tamás Faragó, István Görgényi, Zoltán Kásás, Ferenc Konrád, Endre Molnár, László Sárosi, István Szivos Jr.

Weblinks 
 Men: World Championships 1973 at Beograd results

Einzelnachweise 

1973
Sportveranstaltung 1973
Sportveranstaltung in Belgrad
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Wasserball (Jugoslawien)